NART steht als Abkürzung für:

 North American Racing Team, US-amerikanisches Motorsportteam

Nart ist der Familienname folgender Personen:
 Javier Nart (* 1947), spanischer Politiker

Abkürzung